Vanderveken ist der Familienname folgender Personen:

 Jef Vanderveken (1872–1964), belgischer Maler
 René Vanderveken (* 1937), belgischer Radrennfahrer